Abbas I di Persia o 'Abbas I il Grande – scià di Persia tra il 1587 e il 1629
Abbas I d'Egitto – politico e militare egiziano